Gösta Sandahl – pattinatore artistico su ghiaccio svedese
 Ingrid Sandahl – ginnasta svedese
 Johan Sandahl – allenatore di calcio svedese